Глубо́чица — название географических объектов.

Местность 
 Глубочица — историческая местность в Киеве.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Глубочица — деревня в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
 Глубочица — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Глубочица — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Глубочица — село в Житомирском районе Житомирской области.

Реки 
 Глубочица — река в Киеве, приток Почайны.
 Глубочица — река в Тверской области России, впадает в Селигер.
 Глубочица — река в Псковской области России, приток Кошанки.

См. также 
 Глыбочица